Sananduva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sananduva (ort), Rio Grande do Sul, 
 Sananduva (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar